rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej
 rozstrzygnięcie sprawy sądowej
 rozstrzygnięcie postępowania konkursowego
 rozstrzygnięcie nadzorcze